Тони Люн Ка-фай (; ; род. 1 февраля 1958) — гонконгский актёр.

Биография 
Тони Люн Ка-фай родился 1 февраля 1958 года в Гонконге. Его актёрский дебют состоялся в 1983 году, в фильме Ли Ханьсяна «Сожжение дворца Юаньминъюань», где он сыграл императора Сяньфэна.

Всемирную известность актёр обрёл после исполнения главной роли в фильме Жан-Жака Анно «Любовник».

Личная жизнь 
Супруга — Цзян Цзянянь. Дочери — Ники и Хлоя.

Избранная фильмография

Интересный факт 
 Изначально был утверждён на главную роль в фильме Бернардо Бертолуччи "Последний император», однако сниматься не смог. Роль в итоге исполнил актёр Джон Лоун.

Награды 
Многократно был номинирован на Гонконгскую кинопремию как актёр главной роли, причём в 1993 и 2006 годах — за роли в двух фильмах. Победителем становился четыре раза:
 1984 год — «»
 1993 год — «»
 2006 год — «Выборы»
 2013 год — «»
В 1990 году за роль в фильме «Прощай, Китай» получил премию тайбэйского кинофестиваля «Золотая лошадь» как лучший актёр главной роли.

Примечания 

Киноактёры Гонконга